Ormosia formosana (steltmug) - Ormosia formosana Edwards, 1921
 Ormosia formosana (vlinderbloemige) - Ormosia formosana Kaneh.